Tenel Ka es un personaje del universo ficticio de Star Wars.

Esta joven llamada Tenel Ka es la heredera del Príncipe Isolder de Hapes y Teneniel Djo, una bruja dathomiriana. Criada como una niña privilegiada en Dathomir, Tenel Ka siempre se ha hecho paso para permanecer en el universo. Su madre le enseñó los caminos de las brujas dathomirianas y le permitió vestirse con una túnica de piel de reptil de mujer guerrera. 

Poderosa con la fuerza, Tenel Ka eligió entrenarse en la Academia Jedi de Luke Skywalker en Yavin 4. A pesar de ello, ella utilizaba solo la Fuerza cuando era necesario. Musculosa y atlética, ella prefirió los ejercicios del cuerpo a aquellos de la mente. Aunque impaciente, ruda, y sin humor, ella pronto haría amigos como Jacen y Jaina Solo y Lowbacca, el joven wookie, ninguno de los cuales sabían que ella era una princesa. 

Explorando las junglas Massassi de Yavin 4, los cuatro encontraron un TIE Fighter que había impactado en la superficie, aparentemente incapacitado desde la Batalla de Yavin, mucho antes de que ellos nacieran. Jaina comenzó a reparar la nave, agregándole un módulo hiperimpulsor a la nave con la ayuda de sus amigos. 

Desafortunadamente, el piloto del TIE, Qoril, se encontraba todavía vivo y oculto en la jungla. Él logró capturar a Jacen y Jaina, pero Tenel Ka y Lowbacca ambos escaparon, corriendo hacia el centro de la jungla. 

En su camino de vuelta a la Academia para obtener ayuda, Tenel Ka rescató a Em Teedee, el androide traductor de Lowie. El androide los guio de vuelta al templo justo a tiempo para demostrarle a Han Solo y Chewbacca como salvar a Jacen y Jaina. Los niños estaban a salvo, pero antes de que ellos pudiesen detener al caza TIE, este saltó al hiperespacio. 

Semanas después, Tenel comenzó a tener pesadillas acerca de las brujas dathomirianas, las Hermanas de la Noche. Luego Lando Calrissian se comunicó trayendo horribles noticias de que Jacen, Jaina y Lowie habían sido raptados por las Fuerzas del Imperio. 

La busca de Luke y Tenel Ka por encontrar a los jóvenes Jedi perdidos los llevó a Borgo Prime, y desde allí a Dathomir, donde ellos se disfrazaron y se ofrecieron como candidatos para la nueva generación de Hermanas de la Noche. Ellos descubrieron que los jóvenes raptados eran estudiantes en la Academia de las Sombras, una escuela de la Fuerza del Lado Oscuro llevada adelante por la Hermana de la Noche, Tamith Kai. 

Aceptados en la escuela luego de demostrar su entendimiento del Lado Oscuro de la Fuerza, ellos partieron a la Academia a bordo del Shadow Chase, una nave veloz blindada de quantum. Luke había engañado al piloto y lo forzó a lanzarse en una cápsula de escape. La nave entonces procedió con su piloto automático. Cuando ellos arribaron para rescatar a los estudiantes, ellos se encontraron con los jóvenes en las bahías de aterrizaje, los tres estaban ya tratando de escapar. Los cuatro jóvenes Jedi y su Maestro regresaron a Yavin Cuatro a bordo del Shadow Chaser. 

El regreso de las Hermanas de la Noche en la Academia de las Sombras preocupa a Luke Skywalker y a la joven Tenel Ka.

Personajes de Star Wars
Personajes femeninos en Star Wars